Chichester (Anglaterra)
 Districte de Chichester
 Chichester (Canadà), Quebec
 Chichester (Nou Hampshire), Estats Units